

Hydronyme 
 La Barboure est une rivière française du département de la Meuse, en région Lorraine, et un affluent droit de l'Ornain, c'est-à-dire un sous-affluent de la Seine par la Saulx et la Marne.

Toponymes 
 Bovée-sur-Barboure est une commune française située dans le département de la Meuse, en région Lorraine.
 Marson-sur-Barboure est une commune française située dans le département de la Meuse en région Lorraine.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France